Trois navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté le nom de Kikuzuki :
 le Kikuzuki, un destroyer de classe Asakaze en service de 1907 à 1928 ;
 le Kikuzuki, un destroyer de classe Mutsuki en service de 1926 à 1942 ;
 le Kikuzuki, un destroyer de classe Takatsuki en service de 1968 à 2003.

Kikuzuki